SLU steht für:
 George F. L. Charles Airport (IATA-Code) in Castries, St. Lucia
 Saint Louis University, US-amerikanische Hochschule
 Schwedische Universität für Agrarwissenschaften (schwedisch: Sveriges Lantbruksuniversitet)
 Sociedad Limitada Unipersonal (deutsch: Ein-Personen-GmbH), spanische Gesellschaftsform
 Southeastern Louisiana University, US-amerikanische Hochschule
 Bahnhof Luisenthal (Saar) (DS100-Code)
 Sociedad de la responsabilidad limitada unipersonal, eine spanische Einpersonen-Kapitalgesellschaft

SLU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Lubliniecki in der Woiwodschaft Schlesien

SLU